В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 2010 по 2019 год.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на EnglandStats.com 
 Статистика на englandfootballonline.com 

2010